Raising Hell (album Run-D.M.C.)
 Raising Hell (wideo Iron Maiden)